PZL P.11 – polski samolot myśliwski
 Pistolet Kel-Tec P11